Orgel van de Oude Kerk in Barneveld
Orgel van de Oude Kerk in Ede